John Goddard ist der Name folgender Personen:

* John Goddard (Graveur) (~1645–1671), englischer Graveur
 John Goddard (Cricketspieler) (1919–1987), barbadischer Cricketspieler
 John Goddard (Abenteurer) (1924–2013), US-amerikanischer Abenteurer
 John Goddard (Bischof) (* 1947), englischer anglikanischer Bischof
 John Goddard (Geograph), Geograph